Турнир «Cup of Russia 2004» (или ИСУ Кубок России 2004) — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2004—2005. Прошёл в Москве во Дворце спорта «Лужники» с 25 по 28 ноября 2004 года. Организатором турнира выступила Федерация фигурного катания на коньках России.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — полуночный блюз ().

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары 

WD = снялись с соревнований

Танцы

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

2004 год в фигурном катании
Cup of Russia
Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Ноябрь 2004 года
Спорт в России в 2004 году